Az Infinity illetve az Infinite jelentései.

Zene
Infinity Recordings, brit lemezkiadó
Infinity Records, amerikai lemezkiadó az 1970-es években
Infinite, kanadai hiphopelőadó
Infinite, koreai popzenekar
Infinity (együttes), norvég Eurodance együttes

Albumok
Infiniti (Salman Ahmad-album)
Infinite (Deep Purple-album)
Infinite (Eminem-album)
Infinity (Jesu-album)
Infinity (K-Space-album)
Infinite (Stratovarius-album)
Infinity (Journey-album)
Infinity (Devin Townsend-album)
InFINity (album), a Trout Fishing albuma
Infinity (Plavi orkestar-album)
Infinity (Deep Obsession-album)
Infinity (End Of Green-album)
Infinity (Lee Morgan-album)
Infinity (McCoy Tyner-album)
∞infinity∞ Emi Tawata középlemeze

Dalok
Infinity (Girl Next Door), a japán electropop együttes kislemez dala
Infinity (Guru Josh) vagy Infinity 2008, a Guru Josh Project kislemez dala.
Infinity (Hawkwind), a Hawkwind együttes dala az 1979-es PXR5 albumról
Infinity (Mariah Carey-dal), Mariah Carey dala a 2015-ös #1 to Infinity albumról